Шарль Оссонвиль:
 Оссонвиль, Шарль Луи д’ (1770—1846) — французский придворный и государственный деятель, пэр Франции.
 Оссонвиль, Шарль Луи Бернар д'  (ум. 1754) — французский генерал, участник войн за Польское и Австрийское наследство.